Ханча́ (, [hɐːn.t͈͡ɕɐ]) — китайские иероглифы, используемые в контексте письменности корейского языка. Это корейское прочтение китайского слова ханьцзы.

Ханча используется только для записи слов китайского происхождения (которые составляют примерно половину лексики корейского языка). Использование ханчи факультативно — любые слова можно записать и хангылем (при этом длина слова на письме не меняется при замене хангыля на ханчу, и наоборот). Однако поскольку ханча сильно омофонична (то есть одинаковому звучанию могут соответствовать многие разные иероглифы), то при замене ханчи на хангыль смысл может совершенно теряться.

В Южной Корее ханча используется редко — в основном в научной литературе и в газетах. В прочей литературе ханчу практически не используют, и обычно их приводят в скобках после записи слова хангылем там, где может возникнуть неоднозначность.

В Северной Корее ханча практически вышла из употребления.

В словарях корейского языка иероглифическое написание обязательно указывается для всех слов китайского происхождения.

В более узком смысле «ханча» обозначает иероглифы, которые были заимствованы из китайского языка в корейский, с корейским произношением. Ханча-маль или ханчао означает слова, которые могут быть написаны с помощью ханчи, а ханмун (, ) — это вэньянь. Так как ханчу никогда не упрощали централизованно, её знаки в большинстве случаев идентичны традиционным китайским и японским иероглифам. Очень малое число знаков ханчи имеют скорописные формы или уникальны для корейского языка. Для сравнения, многие китайские иероглифы, находящиеся в ходу в Японии и в материковом Китае, были упрощены и содержат меньше черт, чем ханча.

Корейцы изобрели фонетический алфавит хангыль в 1440-х годах, однако им почти не пользовались до конца XIX века. Подавляющее большинство произведений корейской литературы и большинство исторических документов написаны на древнекитайском языке (ханмун) при помощи ханчи. В XXI веке ханча играет другую роль: только будущие учёные, которые хотят специализироваться на корейской истории, учат их для того, чтобы читать документы. Для простых корейцев знать несколько десятков знаков ханчи — очень полезно для понимания значений слов, которые когда-то записывались иероглифами. Ханча не используется для записи исконно корейских слов, и даже корейские слова китайского происхождения — ханчао (한자어, 漢字語) — обычно записываются хангылем.

История 
Важным толчком для популяризации ханча в Корее стало распространение буддизма. Тем не менее первый текст, написанный с помощью ханча, был не религиозным: им стал мнемонический текст Тысячесловие.

Корейцам нужно было учить китайский (вэньянь), чтобы считаться грамотными, но со временем появились системы фонетической транскрипции корейского языка иероглифами (собирательное название — иду).

Один из способов транскрипции — кугёль — принципиально аналогичен японскому современному «смешанному письму» — корень слова записывается иероглифом по смыслу, а остальная часть — фонетически. К примеру, слово «хани» (하니, делает) записывается кугёлем как : по-китайски это сочетание иероглифов читается как «вэй ни» (пиньинь wéi ní) и означает «становиться монахиней». Значение корня, «становиться» (), читается так же, как соответствующее слово корейского, а  использован фонетически, за звучание «ни».

Ханча были единственной письменностью корейского языка, пока король Седжон не собрал консилиум учёных для изобретения хангыля в XV веке. Тем не менее подавляющее большинство грамотных корейцев продолжало писать иероглифами. Хангыль заменил ханча только в начале XX века.

В Северной Корее использование ханча было официально прекращено в июне 1949 года (также произошёл переход к горизонтальному письму вместо старого вертикального). Кроме того, многие заимствованные слова были заменены на исконно корейские и изобретённые в Северной Корее. Тем не менее с помощью ханча в новых словарях, опубликованных в КНДР, записывают этимологию китайских заимствований.

Ымхун (звучание и значение) 
Аналогично китайским и японским иероглифам, ханча имеет ым (音) и хун (訓):
 ым — это звучание иероглифа, иероглифы с одинаковым ым являются омофонами;
 хун — это значение иероглифа, иероглифы с одинаковым хун являются синонимами.

Обучение 
Обучение ханча начинается в последнем, шестом, классе начальной школы в рамках изучения родного языка. Отдельным предметом ханча изучают в школе второй ступени и старшей школе, то есть на 7–9 и 10–12 годах обучения. Количество изучаемых иероглифов — 1800 штук (900 в школе второй ступени и 900 в старшей школе). Дальнейшее изучение ханча идёт в некоторых гуманитарных университетах.

Хотя ханча были выведены из употребления в Северной Корее вскоре после получения независимости, число изучающихся в школе знаков превышает южнокорейские 1800. Ким Ир Сен призывал к постепенному полному отказу от ханча, но к 1960-м его точка зрения изменилась: в 1966 году он говорил: «Хотя нужно стараться использовать самое малое число китайских заимствований, учащиеся должны получить сведения о требуемых китайских иероглифах и быть обучены их написанию». В результате северокорейские школьники получили учебники ханча для использования в 5—9 классах, содержащие 1500 знаков, а ещё 500 изучают в старшей школе. В колледжах студентам преподают ещё тысячу, что в сумме даёт 3000.

Современное использование ханча 
Ханча используются для прояснения смысла слова (в случае, если при записи фонетическим письмом, хангылем, возможны разночтения из-за омофонии), а также в заголовках газет, рекламе, знаках (например, ханча были написаны на растяжках на похоронах моряков с затонувшего корвета «Чхонан»).

Ханча в печати 
В Южной Корее ханча обычно используются в академической литературе. В художественной литературе и журналах ханча встречаются значительно реже и обычно сопровождается чтением на хангыле. Кроме того, с помощью ханча часто пишут заголовки газет, во избежание двусмысленности. В публикациях имена и фамилии также часто приводят в ханча в скобках, рядом с записью хангылем. В Северной Корее ханча были полностью вытеснены из всех сфер употребления, в том числе из научной литературы. Ханча используются в декоративных и рекламных целях, её часто можно видеть на спортивных фестивалях и парадах, в словарях и атласах. К примеру, ханча «辛» (син, кислый/острый) можно видеть на упаковках лапши быстрого приготовления .

Ханча в словарях 
В современных словарях все слова записываются хангылем, а ханча приводятся рядом с названием словарной статьи, в скобках. Эта практика позволяет избегать неоднозначностей и служит краткой этимологией.

Примером возможного появления неоднозначности может служить запись  (судо):

 修道 — духовная дисциплина
 受渡 — приём и выдача
 囚徒 — заключённый
 水都 — «город на воде» (например, Венеция или Гонконг)
 水稻 — рис
 水道 — утечка
 隧道 — тоннель
 水道 — реки, водный путь
 首都 — столица
 手刀 — перочинный нож

Существуют словари ханча (Чаджон — 자전, 字典, Окпхён — 옥편, 玉篇), в них иероглифы располагаются в порядке ключей (см. Иероглифический словарь).

Ханча в личных именах 
Корейские личные имена обычно основаны на ханча, хотя существует ряд исключений. На визитках ханча постепенно перестают использоваться, большинство пожилых корейцев пишут своё имя на визитках с помощью ханча, а большинство молодых — хангылем. Корейское имя обычно состоит из односложной фамилии (сонъ, 성, 姓) и двусложного личного имени (ирым, 이름). Существует несколько двусложных фамилий (например, Намгунъ, 남궁, 南宮). Обычно все родные братья и все родные сёстры в семье имеют общий компонент имени, однако в XXI веке набирают популярность имена из неделимых слов исконно корейского происхождения, например, ханыль, «небо» и исыль, «утренняя роса»). Тем не менее в официальных документах ханча по возможности указывают.

Ханча в топонимах 
Благодаря попыткам стандартизации в период Корё и Чосон исконно корейским топонимам часто присваивались иероглифы; самое известное исключение — Сеул (соуль, 서울, буквально «столица»). Двусложные названия железных дорог, провинций и шоссе обычно образуются из названий начального пункта и пункта назначения; для Сеула используется ханча кён (경, 京, «столица»).
 Кёнбу (경부, 京釜) соединяет Сеул и Пусан;
 Кёнъин (경인, 京仁) соединяет Сеул и Инчхон;
 Старая провинция Чолладо (전라, 全羅) называется по городам Чонджу (전주, 全州) и Наджу (나주, 羅州) (по правилам чтения сочетание «л» и «н» читается как «лл»).

Большинство корейских географических атласов публикуется в двух вариантах: с хангылем и с ханча. Знаки на станциях метро и железной дороги содержат ханча и хангыль, а также новую романизацию.

Использование ханча

Смешанное письмо

Современное использование 
Опросы, проводимые в Южной Корее, показали, что ханча вызывали как положительные, так и отрицательные отзывы. После того, как в 1980-х изучение ханча было перенесено в старшие классы школы, её использование резко сократилось. Исследование 1956 года показало, что тексты, написанные смешанным письмом, читаются быстрее; однако в 1977 году аналогичное исследование показало противоположные результаты В 1988 году 80 % опрошенных, не имевших высшего образования, показали неспособность читать ханча, за исключением самых простых знаков.

Ханча используются в каллиграфии и смежных искусствах вроде хёкпхильхва.

Корейские знаки 

Некоторое количество знаков было придумано в Корее. Большинство из них использовалось для записи имён собственных, некоторые означают специфические корейские понятия и предметы: 畓 (논 답; нон тап; «заливное поле»), 乭 (Толь, используется только в личных именах), 㸴 (Со, редкое отчество из Сонджу), 怾 (Ки, старое название Кымгансана). Примерами могут также выступать знаки 媤 (시 си), 曺 (조 чо), 㕦/夻 (화 хва), 巭 (부 пу), 娚 (남 нам), 頉 (탈 тхаль), 䭏 (편 пхён), а также 哛 (뿐 ппун).

Аналогичный пласт иероглифов в японском — кокудзи — был более развит; кокудзи часто присваивали местным японским растениям и животным.

Якча 

Некоторые ханча имеют упрощённые формы, которые называются якча (약자, 略字). Они используются в скорописи.

Произношение 
Каждый знак ханча произносится одним слогом и соответствует одному слогу хангыля. Произношение ханча не аналогично произношению иероглифов в современном литературном китайском языке, однако в некоторых китайских языках произношение похоже на корейское. К примеру, слово 印刷 (печатать) произносится «иньшуа» на путунхуа, «инсвэ» на корейском, но «инсуэ» в шанхайском диалекте языка у. Произношение ханча более консервативно, чем в центральных и северных китайских языках, к примеру, в ханча сохранились губные согласные в качестве терминали в слогах, где начальный согласный также губной, к примеру, в 法 (법 поп) и 凡 (범 пом); В среднекитайском языке эти терминали присутствовали, но в современных центральных и северных диалектах они уже не встречаются.

Из-за изменений в фонетике корейского языка иногда произношение ханча сильно отличается от соответствующего ханьцзы, к примеру, знак 女 («женщина») читается nǚ (нюй) в путунхуа и нё (녀) в корейском, однако в южнокорейских диалектах начальный «н» перед йотированными (е, ё, ю, я, и) выпадает; знак 女 произносится там как ё (여).

Кроме того, производное от ханча слово может претерпевать изменения: «могва» (모과, 木瓜), «айва», происходит от мокква (목과), а моран (모란, 牡丹), пион древовидный — от моктан (목단).

Примечания

Библиография

Учебники и самоучители

Научные статьи

Общая литература

Ссылки

Словари
 Хачна-Корейский Словарь от поисковой системы Naver 
 Хачна-Корейский Словарь от поисковой системы Daum 
 Хачна-Корейский Словарь от Чонмал

Чтение и практика
 Короткие уроки Ханчи от газеты Чосон ильбо 
 Библиотека новостей (с ханчой) от поисковой системы Naver 
 Рассказы: Путешествия с ханчой

См. также 
 Порядок написания черт в иероглифах

Иероглифические письменности
Корейская письменность